Hedviga, Hedwiga, Hedwig ili Hedda je žensko ime germanskog podrijetla. Može značiti:

 Hedwiga (Harry Potter), Harryjeva sova
 207 Hedda, asteroid
 Hedviga Anžuvinska (Jadviga), prva poljsko-litvanska kraljica
 Hedviga Šleska, svetica